Mesterholdenes Europa Cup finale 1965 var en fodboldkamp der blev spillet den 27. maj 1965. Kampen blev spillet foran 89.000 tilskuere på San Siro i Milano, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1964-65. De deltagende hold var italienske Inter Milano og portugisiske Benfica.

Det var kulminationen på den 10. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var anden gang at Inter var nået frem til finalen, som de vandt året før. For Benfica var det fjerde gang siden 1961 at de var nået frem til finalen, som de vandt i 1961 og 62', men tabte i 1963. 

Kampens eneste mål kom efter 43 minutter, da brasilianeren Jair da Costa scorede til 1-0 for Inter, og var med til at sikre klubbens tredje triumf i turneringen.

Kampen blev ledet af den schweiziske dommer Gottfried Dienst.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1964/65  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1965
FC Internazionale Milano
S.L. Benfica
Fodbold i 1965
Sport i Milano